Montavon steht für:

Orte:
 Montavon JU, Ortschaft in der Gemeinde Boécourt im Kanton Jura, Schweiz
 Bauernhof Montavon im Dorf Réclère in der Gemeinde Haute-Ajoie im Kanton Jura, Schweiz

Personen:
 Gilberte de Courgenay (geborene Montavon, 1896–1957), Schweizer Soldatenidol
 Guy Montavon (* 1961), Schweizer Regisseur und Theaterleiter
 Max Montavon (1926–1983), französischer Schauspieler
 Odile Montavon (* 1949), Schweizer Politikerin